Афоньевка — село, входит в Староивановский сельсовет Волоконовского муниципального района Белгородской области. Находится на правом берегу реки Оскол (бассейн Дона), в 84 км восточнее города Белгорода и в 1,5 км от села Староивановки, расположенной на противоположном берегу р. Оскол. Железнодорожная станция Бибиково на линии Елец — Валуйки находится в 3 км от села.

Население

Образование 
В селе Афоньевка находится МОУ «Афоньевская основная общеобразовательная школа». До революции в селе была начальная школа, занятия проводились в приспособленном помещении. Первое школьное здание было построено в 1913 году, в 1954 году к нему была сделана пристройка. В 1964 году было построено двухэтажное здание школы со спортзалом, мастерской, столовой.

В 2006–2007 учебном году в школе обучалось 44 ученика. Работало 10 учителей. 80 % учителей имели высшее образование.

Источники

Ссылки 

Населённые пункты Волоконовского района